Кубок Латвии по футболу — ежегодное соревнование для латвийских футбольных клубов, проводимое с 1991 года Латвийской федерацией футбола. Обладатель Кубка получает право участвовать в розыгрыше Лиге Европы следующего сезона.

С 1940 по 1991 год победа в кубке являлась квалификацией на Кубок СССР по футболу.

Участники 
В розыгрыше Кубка принимают участие все команды Высшей лиги, Первой лиги, а также команды Второй лиги, Третьей лиги и любительские команды.

Система розыгрыша 
Розыгрыш Кубка проводится по системе с выбыванием. Любительские команды и клубы Третьей лиги вступают в розыгрыш с первого круга первого квалификационного этапа (1/128 финала), а Второй лиги — со второго круга данного этапа (1/64 финала). Клубы Первой лиги вступают в борьбу со второго квалификационного этапа (1/32 финала), а клубы Высшей лиги — со стадии 1/8 финала. На всех стадиях победители пар определяются по результатам одного матча. В случае ничейного исхода основного времени матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут, если и после них победитель не выявлен — пробивается серия послематчевых пенальти. Турнир с сезона 2009/2010 годов проводился по схеме «осень—весна». Матчи первых стадий проводились в июне, а финал — в мае следующего года. Начиная с 2017 года, турнир снова проводится в течение одного календарного года (с мая до октября).

Финалы кубка

Титулы

Примечания

Ссылки 
 Финалы Кубка на rsssf.com 

 
Спорт в Латвии в 1937 году